Mura romane di Verona
 Mura comunali di Verona
 Mura scaligere di Verona
 Mura veneziane di Verona
 Mura austriache di Verona